

Astronomia 
 4705 Secchi – asteroide della fascia principale
 C/1853 E1 Secchi – cometa non periodica
 Cratere Secchi – cratere lunare
 Cratere Secchi – cratere di Marte
 Montes Secchi – struttura geologica della superficie della Luna
 Rimae Secchi – struttura geologica della superficie della Luna

Persone 
 Secchi (Secco) – antica nobile famiglia milanese
 Angelo Secchi – gesuita, astronomo e geodeta italiano
 Antonio Secchi – direttore della fotografia e regista italiano
 Bernardo Secchi – architetto, urbanista e ingegnere italiano
 Carlo Secchi – docente, economista e politico italiano
 Claudio Cesare Secchi – critico letterario e scrittore italiano
 Clément Secchi – nuotatore francese
 Dante Secchi – canottiere italiano
 Francesco Secchi De Casali – patriota e giornalista italiano
 Giampietro Secchi – gesuita, archeologo e filologo italiano
 Giovanni Secchi – pittore italiano
 Giulia Secchi – cestista italiana
 Giuseppe Secchi – ex calciatore italiano
 Ignazio Secchi – chitarrista italiano
 Luciano Secchi – fumettista, scrittore, editore e giornalista italiano, meglio noto come Max Bunker
 Luigi Secchi – scultore italiano
 Luigi Lorenzo Secchi – architetto, ingegnere e pubblicista italiano
 Riccardo Secchi – fumettista e sceneggiatore italiano
 Silvio Secchi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Tita Secchi – alpinista e partigiano italiano

Altro 
 Disco di Secchi – strumento per misurare la trasparenza di un'acqua